Imperio de Kanem-Bornu, antiguo estado africano que existió en las actuales Nigeria y Chad.
 Prefectura de Kanem, antigua subdivisión de Chad
 Región de Kanem, subdivisión de Chad desde 2002
 Departamento de Kanem, uno de los tres que componen la región de Kanem en Chad
 Kanem, un condado histórico qué es ahora parte de la ciudad de Dongfang en la provincia de Hainan, China